Президентские выборы в Бразилии 1898 года состоялись 1 марта 1898 года. Победу на них одержал кандидат от Республиканской партии штата Сан-Паулу Мануэл Феррас ди Кампус Салис, набравший 90,9 % голосов.

Результаты

Примечания 

1898
Выборы 1898 года
1898 год в Бразилии